Navsari (district), een district van de Indiase staat Gujarat
 Navsari (stad), de hoofdplaats van het Indiase district Navsari